Loipersdorf ist der Name folgender Orte:

 Bad Loipersdorf, ehemals Loipersdorf bei Fürstenfeld, Gemeinde in der Steiermark
Gemeindeteile:
 Loipersdorf (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Loipersdorf im Burgenland, Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Loipersdorf-Kitzladen, Burgenland
 Loipersdorf (Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt), Ortschaft von Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Loipersdorf (Gemeinde Gerersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gerersdorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Loipersdorf (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadt Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich

sowie:
 Štvrtok na Ostrove, Gemeinde im Trnavský kraj, Slowakei (deutsch Loipersdorf)
 Therme Loipersdorf, ein Thermalbad in der Gemeinde Loipersdorf bei Fürstenfeld in der Steiermark
 Plankenberg (Gemeinde Sieghartskirchen), Ortschaft in Sieghartskirchen, Niederösterreich, hieß bis 1928 Loipersdorf bzw. Loibersdorf

Siehe auch:
 Loibersdorf
 Loipersbach